

Репкі — гміна в Соколовському повіті Мазовецького воєводства
 Репкі — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Репкі — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Ріпки